Artorius ist der Familienname folgender Personen:

 Decimus Artorius Fructus, antiker römischer Goldschmied
 Lucius Artorius Castus, römischer Offizier im 2. Jahrhundert n. Chr. 
 Marcus Artorius Priscillus Vicasius Sabidianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)